Нью-Йорк 1913 (январь — февраль) — смешанный турнир с участием нескольких звездных шахматистов, состоявшийся в начале 1913 года в Нью-Йорке.

В турнире участвовали признанные лидеры мировых шахмат Х. Р. Капабланка, Ф. Маршалл, Д. Яновский, канадец Дж. Моррисон, сильнейшие американские мастера Ч. Яффе, О. Хайес, А. Купчик и еще 7 местных шахматистов.

Турнирная таблица

Литература 

 Эйве М., Принс Л. Баловень Каиссы: Х. Р. Капабланка (1888 – 1942) / Пер. с нем. В. И. Мурахвери / Предисл. Л. Принса. – М.: ФиС, 1990. – С. 281.

Ссылки 

 Партии турнира  на сайте 365Chess

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1913 год в шахматах
Январь 1913 года
Февраль 1913 года
1913 год в США